Az 1975-ös férfi kosárlabda-Európa-bajnokságnak Jugoszlávia adott otthont 1975. június 7. és június 15. között. A tornán 12 csapat vett részt. Az Eb-t a címvédő és egyben házigazda jugoszláv csapat nyerte.

Lebonyolítás 
A 12 csapatot három darab, négycsapatos csoportba sorsolták. A csoportokban körmérkőzések döntötték el a csoportok végeredményét. A csoportokból az első két helyezett jutott a hatos döntőbe, ahová a csapatok az egymás elleni eredményeiket magukkal vitték. A hatos döntőben újabb körmérkőzéseket játszottak a csapatok, a csoport végeredmény jelentette a torna végeredményét.

Csoportkör

A csoport

B csoport

C csoport

Helyosztók

A 7–12. helyért

Hatos döntő

Végeredmény

Források 
 
 
 
 

1975
Európa-bajnokság